Ло́птюга — река в Республике Коми России, протекает по территории Удорского района. Устье реки находится в 308 км по правому берегу реки Вашка. Длина реки составляет 152 км, площадь водосборного бассейна — 1620 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000046699.

Притоки 
(расстояние от устья)
 9 км: река Уль-Човча (пр)
 11 км: река Косчовча (пр)
 46 км: река Чим (пр)
 71 км: река Кыв-Ю (пр)
 75 км: река Усов-Ю (лв)

Примечания 

Притоки Вашки
Реки Удорского района